Étienne est le prénom français masculin équivalent de la forme semi-savante .

Origine 
Étienne est la forme française qui correspond au doublet récent . Il est issu du substantif grec Stéphanos () signifiant « couronne ». Il représente l'évolution populaire ultime du bas latin Stefanu(s) (par l'intermédiaire de la forme Estienne) et qui a donné également les formes Estefan, Estèphe ou Estève selon les langues et dialectes régionaux. En langue française, l'usage a fait d'Étienne la traduction de la plupart des versions étrangères ou anciennes (précédant le ) de Stéphane.

Variantes 
 français : 
 au masculin : , Estienne, ainsi que Stéphane et ses propres variantes et diminutifs
 au féminin : Étiennette et Tiennette, ainsi que  et ses propres variantes et diminutifs
 afrikaans : Etienne, Ethienne, Ettiène, Stephanus, Fanie
 allemand : , Stephan, Steffen, Stephen
 anglais : , , Stephan, 
 arabe : Taj (« couronne ») ;  Istifan
 arménien :  (Stepanos)
 basque : Estebe, Esteben
 biélorusse : Стaфан, Стэфан
 breton : Stefan, Steven
 bulgare : Стефан
 catalan : Esteve
 croate : Stjepan, Stipo, Stipe
 espagnol : , Estéfano
 espéranto : Stefano
 finnois : Tapani
 géorgien :  (Stepane)
 grec :  (Stephanos)
 hongrois : István
 islandais : Stefán
 irlandais : Stiofán
 italien : Stefano
 japonais :  (Etiennu),  (Echiennu)
 latin : Stephanus (devenu en latin tardif Estephanus)
 letton : Stefans
 lituanien : Steponas
 maltais : Stiefnu
 néerlandais : Stefan, Steven, , Steef, Faan (rare)
 norvégien : Steffen
 occitan : Estève, Estèfe, Estefana, Esteban, Estefan
 poitevin : Tiène, Étène
 polonais : Stefan, Szczepan
 portugais : Estêvão
 roumain : Ștefan
 russe : Степан, Стефан
 serbe : Стеван et Стефан en serbe cyrillique, Stevan et Stefan en alphabet latin serbe
 slovaque : Štefan
 slovène : Štefan 
 suédois : Stefan, Staffan
 tchèque : Štěpán
 ukrainien : Stepán (), Stefan (), Stepko (), Stefko ()

Personnalités portant ce prénom ou ce nom

Saints

Papes 
 Saint Étienne I, évêque de Rome et pape de 254 à 257
 Étienne, parfois appelé Étienne II, élu pape en 752 et mort aussitôt ; il ne figure plus sur la liste officielle
 Étienne II, parfois appelé Étienne III, pape de 752 à 757
 Étienne III, parfois appelé Étienne IV, pape de 768 à 772
 Étienne IV, parfois appelé Étienne V, pape de 816 à 817
 Étienne V, parfois appelé Étienne VI, pape de 885 à 891
 Étienne VI, parfois appelé Étienne VII, pape de 896 à 897
 Étienne VII, parfois appelé Étienne VIII, pape de 928 à 931
 Étienne VIII, parfois appelé Étienne IX, pape de 939 à 942
 Saint Étienne IX, parfois appelé Étienne X, pape pendant huit mois de 1057 à 1058

Autres religieux 
 Étienne, diacre et premier martyr chrétien (Ac: 6:8-7:60)
 Étienne de Byzance, écrivain byzantin du 
 Saint Étienne Harding, abbé de Cîteaux de 1108 à 1133
 Étienne,  de l'abbaye de Parc, de 1361 au 
 Étienne , évêque de Mende en Gévaudan vers 950
 Étienne (-1069) ou Étienne de Cluny est un cardinal français du

Souverains

Hongrie 
 Étienne  le Saint, roi de Hongrie de 1000 à 1038
 Étienne II (1116-1131)
 Étienne III (1162 puis 1163-1172)
 Étienne IV (janvier 1163-juin 1163)
 Étienne V (1270-1272)

Serbie

Empereurs 
 Étienne IX Uroš IV
 Stefan Uroš IV Dušan

Rois 
 Étienne  Nemanjić
 Étienne II Radoslav Dukas
 Étienne III Vladislav
 Étienne IV Uroš Ier
 Étienne V Dragutin
 Étienne VI Uroš II
 Étienne VII Uroš III
 Étienne IX Uroš IV

Ducs 
 Étienne Nemanja
 Étienne Ier Nemanjić
 Étienne Vukan

Autres dynastes 
 Étienne II de Blois, comte de Blois
 Étienne de Blois, roi d'Angleterre de 1135 à 1154, fils du précédent
 Étienne de Meudon, ayant le fief de Meudon
 Étienne  de Troyes, comte de Troyes, de Meaux, d'Omois et de Vitry

Prénom

Patronyme 

 Adrien Désiré Étienne (1885-1961), illustrateur français ;
 Anne-Marie Étienne, actrice, auteur de théâtre, scénariste et réalisatrice ;
 Babeth Étienne (1957), actrice française ;
 Bruno Étienne (1937-2009), sociologue et politologue français ;
 Camille Étienne (1998), militante écologiste française et savoyarde ;
 Charles-Guillaume Étienne (1777-1845), auteur dramatique français ;
 Eugène Étienne (1844-1921), homme politique français ;
  ;
 Gérard Étienne (1936-2008), poète et écrivain canadien d'origine haïtienne ;
 Henri Étienne (1800-1861), homme politique français ;
 Jean-Auguste-Célestin Étienne, connu sous son nom de moine, Frère Ogérien (1825-1869), naturaliste et géologue ;
 Jean-Louis Étienne (1946), explorateur français ;
 Karla Étienne, danseuse, commissaire et travailleuse culturelle canadienne ;
 Marie Étienne, poète, romancière et critique littéraire française ;
 Martine Étienne (1956), femme politique française ;
 Noémie Etienne (1981), historienne de l'art suissesse ;
 Pauline Étienne (1989), actrice belge ;
 Raymond Étienne, président de la Fondation Abbé Pierre et Responsable de la Communauté Emmaüs de Metz ;
 Robert Étienne (1921-2009), historien français ;
 Samuel Étienne (1971), journaliste et animateur de télévision français rennais ;
 Servais Étienne (1886-1952), philologue et romaniste belge ;
 Shirley Etienne, joueuse de badminton seychelloise ;
 Les Sœurs Étienne, duo de chanteuses françaises du début des années 1950.
 Yoann Étienne, footballeur français.

Pseudonyme 

 Étienne Pirot (1952-), un sculpteur français.
 Etienne, le pseudonyme de Dom Orejudos (1933–1991), artiste homoérotique américain, danceur et chorégraphe.

Œuvres 

 Étienne, une chanson de Guesch Patti en 1987 ;
 Étienne, un film français de Jean Tarride (1933).

Notes et références 

Patronyme belge
Patronyme français
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de titre